Hrvatska
 Lukavci otočići u Korčulanskom kanalu

Slovenija
 Lukavci (Križevci, Slovenija), naselje u Općini Križevci